In informatica .cur (abbreviazione in lingua inglese di cursori) è un'estensione per file che indica i cursori del sistema operativo Microsoft Windows.

Rispetto all'altra estensione .ani, utilizzata nei cursori dei sistemi operativi Microsoft, il formato .cur indica i cursori non animati, quindi statici.

Formati di file